Pilgrimage est un mot anglais signifiant Pèlerinage. 

Il peut désigner aussi :
Deux femmes (Pilgrimage) un film réalisé par John Ford en 1933.
Pilgrimage, un album du groupe de rock Wishbone Ash.
Pilgrimage, un film réalisé par Beni Montresor en 1972.
Pilgrimage, un film réalisé par Brendan Muldowney en 2016 et sorti en 2017.
Pilgrimage, une série de livres publiée par Dorothy Richardson au début du .

Homonymie de titre